Podgornoe, capoluogo del Čainskij rajon
Podgornoe, stazione ferroviaria di Podgorenskij